Stefan Potocki ist der Name folgender Personen:

* Stefan Potocki (Woiwode) (1568–1631), polnischer Adliger und Heerführer, Woiwode von Brazlaw
 Stefan Potocki (Starost von Lwów) (1665–1730), polnischer Adliger, Starost von Lwów
 Stefan Potocki (Starost von Nischyn) (um 1624–1648), polnischer Adliger und Heerführer, Starost von Nischyn
 Stefan Aleksander Potocki († 1726/1727), polnischer Adliger, Woiwode von Bels